Korstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korstjärnen, Västergötland, sjö i Varbergs kommun,  (4,25 ha)
Korstjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Västra Korstjärnen, sjö i Bengtsfors kommun, 
Östra Korstjärnen, sjö i Bengtsfors kommun, 
Korstjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Korstjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (8,79 ha)
Korstjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Korstjärnet (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Korstjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Korstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Korstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (8 ha)
Korstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Korstjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Korstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Korstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Väster-Korstjärnen, sjö i Åre kommun,  (10,6 ha)
Korstjärnen, Medelpad, sjö i Härnösands kommun,  (6,3 ha)
Stor-Korstjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (9,13 ha)
Korstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn